Tekung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Tekung, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Tekung, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar